DNF est un sigle qui peut signifier :
 Disjunctive normal form (en français, forme normale disjonctive) ;
 Duke Nukem Forever, un jeu vidéo ;
 dégénérescence neuro-fibrillaire ou neurofibrillaire, un des processus de la dégénérescence des cellules nerveuses ;
 DNF - Pour un Monde Zéro Tabac, anciennement Les droits des non fumeurs, une association française pour la protection des non-fumeurs, membre de l'Alliance contre le tabac ;
 Did not finish, lors de compétitions sportives, un terme désignant ceux qui n'ont pas terminé l'épreuve ;
 Département de la nature et des forêts, en Belgique, une administration du Service public de Wallonie.

DNF est une abréviation qui peut signifier :
 Dandified Yum, le gestionnaire de paquets de Red Hat 8 et Fedora.

DNF est un code, qui signifie :
 Dynamic apnea without fins (Dynamic No Fin – apnée dynamique sans palmes), l'une des disciplines de la plongée en apnée en compétition.